Benahavís kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benahavís (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Benahavís (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar